Skwer im. Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej w Toruniu – obszar zieleni miejskiej w Toruniu.

Lokalizacja 
Skwer znajduje się w centrum miasta, za murami Zespołu Staromiejskiego, przy ul. Bulwar Filadelfijski, w sąsiedztwie Hotelu Bulwar, dawnej Gazowni Miejskiej i Bramy Klasztornej.

Historia 

W średniowieczu znajdował się tu kościół p.w. św. Ducha i klasztor, w którym posługę pełniły siostry benedyktynki. W XIX w. władze pruskie na terenie poklasztornym wybudowały Gazownię Miejską. Do czasów współczesnych zachował się dawny dom gazownika i laboratorium.

W czasie II wojny światowej okupant wybudował tu schron przeciwlotniczy. Od 2015 roku służy on jako interaktywne muzeum.

W 2012 roku skwer wyremontowano. Odnowiono wówczas m.in. alejki, małą architekturę, a w jego centralnym miejscu ustawiono jako eksponat minę morską. Tego samego roku, podczas obchodów Dnia Podchorążego i 90. rocznicy utworzenia w Toruniu Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej, skwer nazwano jej imieniem. Szkoła ta znajdowała się w budynku dzisiejszego Hotelu Bulwar.

Zobacz też 
 Parki i tereny zielone Torunia i okolicy

Przypisy 

Parki w Toruniu